Шкарупа — украинская фамилия. Известные носители:
 Шкарупа, Валерий Дмитриевич (род. 1958) ― советский и российский пианист и музыкальный педагог.
 Шкарупа, Леонид Павлович — российский дирижёр и педагог.
 Шкарупа, Роман Александрович (род. 1979) — украинский боксер-профессионал.
 Шкарупа, Тимофей Ефремович — полный Георгиевский кавалер.